Vojkovice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Vojkovice (okres Brno-venkov), gemeente in okres Brno-venkov
 Vojkovice (okres Karlsbad), gemeente in okres Karlsbad
 Vojkovice (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek
 Vojkovice (okres Mělník), gemeente in okres Mělník